Стефан Сарновский (; 20 июля 1939 — 12 марта 2014) — польский философ, хабилитированный доктор философии, профессор университета им. Казимира Великого в Быдгоще.

Биография 
Изучал философию в Варшавском университете, получив в 1964 титул магистра философии за работу «Марксизм и дарвинизм в этике Каутского (научный руководитель — М. Фритцханд). После получения докторской степени работал в том же вузе на факультете философии и социологии в должности адъюнкта. В прошлом член Польской объединённой рабочей партии.

Сочинения 
 Zmierzch absolutu? Z problemów filozofii chrześcijańskiej i egzystencjalistycznej (1974);
 Krytyka filozofii metafizycznej (1982);
 Świadomość i czas: o początkach filozofii współczesnej (1985);
 Berkeley: zdrowy rozsądek i idealizm (1988);
 Rozumność i świat - próba wprowadzenia do filozofii (1988);
 O filozofii i metafilozofii (1991);
 Problemy etyki: wybór tekstów (1993; opracowanie);
 Krytyka rozumu pedagogicznego (1993; redakcja);
 Jedność i wielość: zbiór rozpraw (1996; redakcja);
 Wokół Kanta i innych: zbiór rozpraw (1998; redakcja);
 Między filozofią i polityką: platonizm i jego interpretacje (1998);
 Od Platona do współczesności (1999; redakcja);
 Filozofia a polityka (2001);
 Paradoksy i absurdy filozofii (2002);
 O metafilozofii jako filozofii filozofii (2007).

Литература

См. также 
 Сарновский

Примечания

Ссылки 
 
 Publikacje - prof. dr hab. Stefan Sarnowski — список публикаций на сайте  ун-та им. Казимира Великого

Философы Польши
Выпускники Варшавского университета
Члены Польской объединённой рабочей партии